Drużynowy turniej mężczyzn w tenisie stołowym podczas XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro został rozegrany w dniach od 12 sierpnia do 17 sierpnia 2016 roku w hali Riocentro
Do rywalizacji przystąpiło 16 drużyn. Tytuł mistrza olimpijskiego obroniła reprezentacja Chin.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00).

Uczestnicy

Bibliografia 
 
 

Tenis stołowy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016